Rasmus Kupari (né le  à Kotka en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie 
Kupari commence sa carrière professionnelle avec le Kärpät Oulu dans la Liiga en 2017-2018. Il marque son premier but en carrière dans la Liiga, le . Il conclut sa première campagne chez les professionnels avec une récolte de 14 points (6 buts, 8 aides) en 39 matchs.

Éligible au repêchage d'entrée dans la LNH 2018, il est sélectionné au  tour,  au total, par les Kings de Los Angeles. Le , il signe un contrat d'entrée de 3 ans avec les Kings.

Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Kings face aux Blues de Saint-Louis. Il enregistre son premier but face à l'Avalanche du Colorado le .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2016-2017 || Kärpät Oulu U20 || Jr. A SM-Liiga ||22 ||4 ||10 ||14 ||6 ||5 ||2 ||3 ||5 ||2
|-
| 2017-2018 || Kärpät Oulu U20 || Jr. A ||11 ||3 ||4 ||7 ||12 ||3 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
| 2017-2018 || Kärpät Oulu || Liiga ||39 ||6 ||8 ||14 ||12 ||6 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2017-2018 || Hermes || Mestis ||5 ||1 ||3 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Kärpät Oulu || Liiga ||43 ||12 ||21 ||33 ||65 ||16 ||1 ||4 ||5 ||6
|-
| 2019-2020 || Reign d'Ontario  || LAH || 27 ||6 || 2 || 8 || 9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Reign d'Ontario || LAH || 32 || 8 || 15 || 23 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Kings de Los Angeles || LNH || 7 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Kings de Los Angeles  || LNH ||57 ||5 ||8 ||13 ||18 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2021-2022 || Reign d'Ontario || LAH || 15 || 5 || 3 || 8 || 12 || - || - || - || - || -

En équipe nationale 

|-
| 2016 ||align=left| Finlande U17 || align="left"| Défi mondial -17 ans ||5 ||0 ||1 ||1 ||0 || align="left"|
|-
| 2017 ||align=left| Finlande U18 || align="left"| Championnat du monde -18 ans ||7 ||0 ||3 ||3 ||2 || align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2017 ||align=left| Finlande U18 || align="left"| Mémorial Ivan Hlinka ||4 ||2 ||5 ||7 ||0 || align="left"|
|-
| 2018 ||align=left| Finlande U18 || align="left"| Championnat du monde -18 ans ||4 ||2 ||1 ||3 ||0 || align="left"| Médaille d'or
|- 
| 2018 ||align=left| Finlande U20 || align="left"| Championnat du monde junior ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 || align="left"| place

Références 

Naissance en mars 2000
Naissance à Kotka
Joueur finlandais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du Reign d'Ontario (LAH)
Joueur des Kings de Los Angeles